Zaborowski ist der Familienname folgender Personen: 

 Holger Zaborowski (* 1974), deutscher Philosoph
 Horst Zaborowski (* 1926), deutscher Politiker (UAP, BDG)
 Karol Zaborowski (* 1983), deutscher Fußballspieler 

Siehe auch:
 Saborowski